

Sigle 
Dicloro difenil tricloroetano – un insetticida
Documento di trasporto – un documento logistico
Dynamic debugging technique – debugger

Musica 
 DDT – gruppo musicale russo

Altro 
DDT – mossa del wrestling